Легиспруденция () это теория права, которая рассматривает роль законодателя в государственном управлении и законодательном процессе.

Легиспруденция получает свое распространение в Европе в последней четверти XX века. Зачатки ее были заложены еще в Древней Греции, а сам термин известен российской науке с 1768 года.

Легиспруденция изучает проблемы соотношения качества и количества правовых норм. Легиспруденция предлагает решения, как улучшить прогнозирование последствий принятия правовых норм, что позволяет избежать непредвиденных и неблагоприятных эффектов.

Примечания 

Теория государства и права
Государственное управление
Законотворчество